Pigeon Island (Saint Lucia)
 Pigeon Island (Myanmar)
 Pigeon Island (Houtman Abrolhos) - West-Australië
 Pigeon Island (India)
 Pigeon Island (Nieuw-Zeeland)
 Pigeon Island (Newfoundland en Labrador) - Canada
 Pigeon Island (Queensland) - Australië